Shakey ist die Bezeichnung für:

Personen
 Sherwood Johnson (Spitzname: Shakey), US-amerikanischer Unternehmer
 Shakey Jake Harris (1921–1990), US-amerikanischer Sänger und Songschreiber
 Shakey Graves (* 1987), US-amerikanischer Musiker und Schauspieler
 Bernard Shakey, Pseudonym von Neil Young

Weiters
 Shakey (Roboter), der erste mobile Roboter
 Shakey River, ein Fluss in Michigan
 Shakey (Single), eine Single von The Temptations
 Shakey's Pizza, US-amerikanisches Unternehmen